Ааро́н — еврейское и христианское имя и фамилия:

Фамилия 
 Аарон, Артур (1922—1943) — британский военный лётчик, кавалер Креста Виктории.
 Аарон, Василе (1770—1822) — румынский поэт.
 Аарон, Джейсон (род. 1973) — американский автор комиксов.
 Аарон, Дуду (род. 1984) — израильский певец и композитор.
 Аарон, Дэвид (род. 1938) — американский политолог.
 Аарон, Йонне (род. 1983) — финский музыкант, лидер группы Negative.
 Аарон, Кэролайн (род. 1952) — американская актриса и кинопродюсер.
 Аарон, Ли (род. 1962) — канадская джаз- и рок- певица.
 Аарон, Макс (род. 1992) — американский фигурист.
 Аарон, Мануэль (род. 1935) — индийский шахматист.
 Аарон, Пьетро (1480—1545) — флорентийский монах и музыкальный теоретик.
 Аарон, Ричард (1901—1987) — уэльский учёный-философ.
 Аарон, Флориан (1805—1887) — румынский историк и лингвист.
 Аарон, Хэнк (1934—2021) — американский бейсболист, аутфилдер.
 Саббатай Бен-Аарон (? — 1832) — раввин и общественный деятель.
 Бен-Аарон, Ицхак (1906—2006) — израильский политик, депутат Кнессета.

Известные по имени 
 Аарон — первый еврейский первосвященник, из колена Левия, старший брат Моисея.
 Аарон — александрийский священник, философ и врач VII века
 Аарон (X век) — болгарский князь.
 Аарон — иконописец, упоминается в 1438 году.
 Аарон — монах в 1683 году, чтец Московского печатного двора; с 1692 года — справщик.
 Аарон (?—1730) — игумен.
 Аарон (1688 — после 1726) — русский монах.
 Аарон (1688—1738) — архиепископ Архангелогородский и Холмогорский.
 Аарон — иконописец, упоминается в 1698—1709 годах.

 Аарон II — хазарский царь.

 Аарон Алетский — отшельник, монах, игумен Алетский.
 Аарон Ванандеци — армянский писатель, историк, автор «Истории Креста Нины».
 Аарон Дивный — эфиопский святой, проповедник христианства в XIV веке.
 Аарон Осерский (ок. 800 года) — епископ Осерский.
 Аарон Старший га-Рофе бен Иосеф (1260—1320) — караимский учёный, философ-богослов, экзегет, законовед, врач.

 Аарон (Еропкин) (1663—1740) — епископ Корельский и Ладожский.
 Аарон (Казанский) (1818—1890) — архимандрит, регент в Троице-Сергиевой лавре.
 Аарон (Морякин) (1780—1844) — архимандрит, наместник Александро-Невской лавры.
 Аарон (Нарциссов) (1781—1842) — архиепископ Архангелогородский и Холмогорский.

Вымышленные персонажи 
 Аарон — персонаж в трагедии Шекспира «Тит Андроник» (1594);

Географические названия 
 Мыс Аарон — мыс на востоке острова Наварино (Огненная земля, Чили).
 Аарон — невключённая территория округа Буллок в штате Джорджия, США.
 Аарон — невключённая территория округа Суитсерленд в штате Индиана, США.
 Аарон — невключённая территория округа Клинтон в штате Кентукки, США.
 Аарон — невключённая территория округа Бэйтс в штате Миссури, США.
 Аарон — покинутый населённый пункт в округе Джэксон штата Оклахома, США.
 Аарон — озеро в округе Дуглас штата Миннесота, США.
 Аарон — деревня в округе Нкота-Кота Центральной провинции Малави.

См. также 
 Ааронов жезл — одна из священных принадлежностей Скинии.
 Могила Аарона — предполагаемое погребение первосвященника Аарона.
 Аароново благословение — троекратное священническое благословение из книги Чисел.
 Аарониды — еврейское сословие священнослужителей в иудаизме, состоящее из потомков рода Аарона.
 Аароново согласие — в старообрядчестве согласие, отделившееся во второй половине XVIII века от филипповцев.
 Симптом Аарона — признак аппендицита.
 Y-хромосомный Аарон — понятие из Археогенетики.

Примечания